Motocompo steht für:

 eine japanische Techno-Pop Band, siehe  Motocompo (Band)
 eine Mini-Motorrad des japanischen Fahrzeug- und Motorradherstellers Honda, siehe Honda Motocompo